Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022 прошёл 28 мая 2022 года. Это финал 67-го сезона главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА и 30-го с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА. Победитель матча получит право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА за Суперкубок УЕФА, а также квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона.

Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но 24 февраля 2022 года УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов из-за вторжения России на Украину. 25 февраля матч был перенесён во Францию на стадион «Стад де Франс».

Выбор стадиона 
Приём заявок на проведение финальных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги чемпионов среди женских футбольных команд в 2021 году начался 28 сентября 2018 года. Согласно регламенту УЕФА до 28 октября 2018 года футбольные ассоциации должны были выразить интерес к проведению финальных матчей в своей стране, а заявочное досье должно было быть направлено в УЕФА не позднее 15 февраля 2019 года.

1 ноября 2018 года УЕФА было объявлено, что две ассоциации выразили интерес к проведению финального матча Лиги чемпионов, направив в УЕФА декларации о заинтересованности. Местом проведения финала германской и российской ассоциациями были предложены «Альянц Арена» и «Газпром Арена» соответственно.

Решение по месту проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года было принято 24 сентября 2019 года на встрече Исполкома УЕФА в Любляне, где также были названы хозяева финалов Лиги чемпионов УЕФА 2021 и 2023 годов.

Исполнительным комитетом УЕФА в рамках собрания в Любляне стадион «Альянц Арена» в Мюнхене был выбран местом проведения финального матча Лиги чемпионов 2021/22.

Из-за пандемии коронавируса хозяевам финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы было предложено перенести проведения финалов в своих городах на год. В связи с этим УЕФА 17 июня 2020 года объявило о том, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2022 года пройдет в Санкт-Петербурге, который должен был принимать финальный матч годом ранее.

24 февраля стало известно, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за вторжения России на Украину. По информации Associated Press, об этом должно быть объявлено после экстренного заседания Исполнительного комитета организации. 25 февраля УЕФА принял решение о проведении финального матча на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Другими городами, которые также претендовали на проведение перенесённого из Петербурга финального матча, являлись Амстердам, Барселона, Мюнхен и Рим.

Путь к финалу 

Примечание: Первым указано количество голов, забитых участником финала (д: домашний матч; г: матч на выезде).

Команды 
Данный матч стал третьим в истории финалом Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» . В 1981 году в финале Кубка европейских чемпионов, проходящем в Париже на «Парк де Пренс», победу одержал английский клуб со счётом 1:0. А в 2018 году, в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» в финале Лиги чемпионов УЕФА сильнее оказался уже «Реал Мадрид», выиграв тот матч со счётом 3:1.

В данной таблице финалы до 1992 года были проведены в эпоху Кубка европейских чемпионов УЕФА, а с 1993 года — в эпоху Лиги чемпионов УЕФА.

Матч

Отчёт о матче

Беспорядки и задержка начала матча 
Перед началом матча возникли проблемы с доступом болельщиков на трибуны «Стад де Франс». На входе образовались значительные очереди, доступ на трибуны занимал по 2-3 часа. Часть болельщиков сумела пробраться на трибуны минуя турникеты, среди них были и люди с поддельными билетами. Основные проблемы возникли с болельщиками «Ливерпуля». Для нормализации ситуации французская полиция применила слезоточивый и перцовый газ. К 21:00 местного времени, когда должен был начаться матч, многие места на трибунах «Ливерпуля» пустовали. Организаторы отложили начала матча на 15 минут, потом еще на 15, в итоге матч начался в 21:36. Было задержано более 40 человек. Тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что на его команде не сказалась задержка начала игры.

См. также 

 Суперкубок УЕФА 2022
 Финал Лиги Европы УЕФА 2022
 Финал Лиги конференций УЕФА 2022

Примечания

Комментарии

Источники 

2022
Май 2022 года
Лига чемпионов УЕФА 2021/2022
Лига чемпионов 2022
Лига чемпионов 2022
Неосуществлённые в России проекты